Oski ist der Familienname folgender Personen:

 Frank A. Oski (Frank Aram Oski; 1932–1996), US-amerikanischer Pädiater und Hochschullehrer 

Oski steht für:

 Oski, Spitzname von Oskar Bider (1891–1919), Schweizer Landwirt und Pilot
 Oski, Spitzname von Oscar Conti (1914–1979), argentinischer Cartoonist 
 Oski, Spitzname von Oskar Weiss (Cartoonist) (* 1944), Schweizer Zeichner, Maler und Cartoonist
 Oski, Spitzname von Oskar Marti (* 1947), Schweizer Koch und Kochbuchautor 
 Óskí, Beiname von Odin, siehe Liste der Beinamen Odins
 Oski the Bear, Maskottchen der California Golden Bears, siehe University of California, Berkeley #Sport

Siehe auch:

 Oskaloosa (Kansas) (Spitzname Oskie), Ort in Kansas, Vereinigte Staaten